Ге́нрих Адо́льф Шра́дер (, 1 января 1767, Альфельд около Хильдесхайма — 22 октября 1836, Гёттинген) — немецкий врач и ботаник.

Биография

С 1794 по 1836 годы он был директором университетского ботанического сада в Гёттингене. С 1794 по 1802 годы находился на посту приват-доцента Геттингенского университета, где в 1795 году получил степень доктора медицины. С 1802 года профессор ботаники в Гёттингене.

Шрадер автор множества иллюстрированных работ, как по флоре Германии, так и об иноземных растениях. Он был издателем ботанических журналов «Journal für die Botanik» (1799—1819) и «Neues Journal für die Botanik» (1806—1810), выходивших до издания в 1818 году журнала «Flora».

В 1815 году Шрадер стал членом-корреспондентом Шведской академии наук.

Именем Шрадера назван род растений  Vahl и множество видов.

Научные работы 
 Spicilegium florae germanicae (Hanovre, 1794)
 Sertum Hannoveranum (1795—1798), совместно с Иоганном Кристофом Вендландом
 Systematische Sammlung Cryptogamischer Gewächse (1796—1797)
 Nova genera plantarum. Pars prima cum tabulis aeneis coloratis (Leipzig, 1797 с 6 табл.)
 Preisschrift ueber die eigentliche Beschaffenheit und Erzeugue d. erdigen Bestandtheile in. d. verschiedenen inländischen Getreidearten. — Berlin, 1800.
 Flora germanica (Beginn, 1806)
 Hortus Gottingensis (1809, с 16 табл.)
 Monographia generis Verbasci (1813—1823, 2 ч., с 8 табл.)
и другие

Примечания

Ссылки 
 Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 24. Ryssläder — Sekretär /1173—1174
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Персоналии по алфавиту
Преподаватели Гёттингенского университета
Микологи Германии
Птеридологи
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук